Concerto italiano – concerto per clavicembalo solo di Johann Sebastian Bach del 1735
 Concerto Italiano – gruppo vocale-strumentale italiano